Central Islands steht für:

 Central Islands (Salomonen), Distrikt 
 Central Islands (Torres Strait), Inselregion in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Central Island, Insel in Kenia